Лужица се може односити на:

 Лужица, регион у Немачкој који насељавају Лужички Срби и Немци
 Горња Лужица
 Доња Лужица
 Лепа Лужица, химна Лужичких Срба

Види још 
 Лужице (вишезначна одредница)